Metzling heißen folgende geographische Objekte:

 Metzling (Gemeinde Persenbeug-Gottsdorf), Ortschaft der Marktgemeinde Persenbeug-Gottsdorf, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Meclov, Gemeinde im Okres Domažlice, Tschechien, deutsch Metzling